Tasovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Tasovice, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale
Tasovice, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale